Santo Niño ist der Name folgender Orte:

 Santo Niño (Cagayan), Stadtgemeinde in der Provinz Cagayan, Philippinen
 Santo Niño (Samar), Stadtgemeinde in der Provinz Samar, Philippinen
 Santo Niño (South Cotabato), Stadtgemeinde in der Provinz South Cotabato, Philippinen

Siehe auch:
 Santo Niño Island, Insel in der Provinz Samar, Philippinen
 Basilica del Santo Niño, in Cebu